Catharijnebrug, Catherijnebrug, St. Catharijnenbrug enz. kan verwijzen naar:

Catharijnebrug (Delft), monumentale brug in de Nederlandse plaats Delft
Catharijnebrug (Haarlem), monumentale brug in de Nederlandse plaats Haarlem
Catharijnebrug (Utrecht), voormalige brug in de Nederlandse plaats Utrecht